Piosenki – album muzyczny grupy Balkan Electrique
 Piosenki – album muzyczny Lecha Janerki
 Piosenki – album muzyczny Edwarda Stachury

Zobacz też 
 
 
 Piosenka